Markagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Markagöl, sjö i Sävsjö kommun,  (1,7 ha)
Markagölen, Småland, sjö i Tingsryds kommun, 
Markagölen, Östergötland, sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn